Szálka: a hal testében lévő vékony, hegyes borda vagy egyéb csontocska; halszálka
Szálka: a pázsitfűfélék toklászán található serteszerű függelék
Szálka: a köznyelvben a fáról, fadarabról lehasadt vékony, hegyes szilánk
Szálka: Tolna megyei település
Szálka: Bákó megyei település, Moldvában, Romániában
Szálka: Nagyvárad városrésze